Timea Bacsinszky e Vera Zvonarëva erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte al primo turno da Viktória Kužmová e Anna Kalinskaja.

In finale Margarita Gasparjan e Ekaterina Makarova hanno sconfitto Kalinskaya e Kužmová con il punteggio di 7-5, 7-5.

Teste di serie 

  Raquel Kops-Jones /  Katarina Srebotnik (primo turno)
  Kristina Mladenovic /  Galina Voskoboeva (primo turno)

 Shūko Aoyama /  Lidzija Marozava (primo turno)
 Timea Bacsinszky /  Vera Zvonarëva (primo turno)

Wildcard 
  Daria Mishina /  Ekaterina Shalimova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Ladies Trophy 2019